Carl Scheibler ist der Name folgender Personen:

* Carl Scheibler (Chemiker) (1827–1899), deutscher Chemiker
 Carl Johann Heinrich Scheibler (1852–1920), deutscher Düngemittelfabrikant

Siehe auch:
 Karl Scheibler